Минерва има више значења:

 Минерва
 Минерва (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Минерва (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Минерва (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Минерва (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Минерва, Колонија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Минерва (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Минерва (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Минерва (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Минерва, Ел Сијете (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Минерва (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Минерва, Гранха (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику